

Arte 
 Scuola viennese di storia dell'arte
 Scuola viennese del realismo fantastico

Economia 
 Scuola austriaca

Filosofia 
 Circolo di Vienna

Medicina 
 Scuola viennese di dermatologia

Musica 
 Prima scuola viennese
 Seconda scuola viennese
 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Psicologia 
 Scuola viennese
 Psicanalisi freudiana
 Psicologia individuale
 Logoterapia

Sport 
 Scuola di equitazione spagnola